Вайтефельд () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Альтенкирхен-Вестервальд. Подчиняется управлению Даден.  Население составляет 2390 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 8,49 км². Официальный код  —  07 1 32 113.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца